Norrback ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Norrback (* 1937), schwedischer Gewichtheber
 Ole Norrback (* 1941), finnischer Politiker und Diplomat, Mitglied des Reichstags